Gibier de potence peut désigner :
 Gibier de potence, pièce de théâtre de Georges Feydeau créée en 1883 ;
 Gibier de potence, film français de André Baud et Roger Richebé sorti en 1951 ;
 Gibier de potence, série de bande dessinée de western écrite par François Capuron, Fred Duval et dessinée par Fabrice Jarzaguet.